Kienzler ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Kienzler, deutscher Fußballspieler
 Herbert Kienzler, deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Klaus Kienzler (* 1944), deutscher römisch-katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Reinhold Kienzler (* 1950), Ingenieur und Strukturmechaniker 

Siehe auch:
 Kienzle
 Kinzler